Тангума има више значења:

 Тангума (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тангума, Авикола (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику